День памяти латышских легионеров () — неофициальный памятный день в Латвии, отмечаемый 16 марта в память павших бойцов Латышского добровольческого легиона СС. В этот день в Риге проходят шествия бывших легионеров и латышских националистов. Мероприятия также проходят в селе Лестене, где находится братское кладбище легионеров. Отмечаемый день памяти подвергается критике со стороны разных организаций. Один из главных организаторов шествия — «Ястребы Даугавы», шествие также регулярно поддерживают члены латвийского Сейма из Национального объединения.

Описание 
В день памяти латышских легионеров бывшие члены Латышского легиона СС и сочувствующие им члены националистических партий Латвии идут шествием по улицам Риги и возлагают цветы к могилам павших легионеров, в том числе к могиле руководителя легиона, группенфюрера СС Рудольфа Бангерского.

История 
Дата 16 марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1944 году латвийские части войск СС — 15-я и 19-я дивизии — впервые совместно участвовали в боевых действиях, сразившись с наступающими советскими войсками у реки Великой чуть восточнее российско-латвийской границы.

Памятная дата была установлена в апреле 1952 года «Ястребами Даугавы», изначально — ветеранской организацией взаимопомощи, а позднее — эмигрантской организацией. По мнению латвийского историка Виты Зельче (), появление дня памяти произошло из-за того, что латыши из немецких лагерей рассеялись по разным странам и нуждались в ритуалах, способствующих солидарности между ними.

Обретение независимости и распространение памяти о латышских легионерах 
В Латвийской ССР день памяти латышских легионеров не был известен, он был привнесён в неё в период Перестройки, во время Третьего латышского пробуждения. В 1989—1990 годах в латвийских СМИ стала появляться информация о Латышском легионе СС — странице истории Латвии, которая была скрыта от послевоенного поколения латышей и потому вызвала живой интерес в латвийском обществе. В то время официальная советская история делегизимизировала себя в глаза жителей Латвии, взамен неё создавалась новая национальная история. Память о латышах, сражавшихся против советской власти, воспринималась как история их героической борьбы

По данным латвийского социолога и историка , в 1993 году в Латвии проживало 11,5 тысяч бывших легионеров, средний возраст которых составлял 70 лет. Часть из них приняла активное участие в Третьем латышском пробуждении. Им оказывали материальную и моральную поддержку «Ястребы Даугавы», в том числе в приведении в порядок могил павших легионеров. Таким образом, западная традиция памяти латышских легионеров, созданная «Ястребами Даугавы», распространилась в Латвии.

Традиция поминовения воинов латышского легиона стала часть большей традиции — поминовения жертв советских репрессий, в том числе депортированных латышей, узников ГУЛАГа и латвийских антисоветских партизан.

По данным Зельче, в пределах Латвии день памяти латышских легионеров впервые был отмечен 29 марта 1990 года в Екабпилсе под руководством .

На парламентских выборах в Латвийской ССР 18 марта 1990 партия Движение за национальную независимость Латвии включила поминовение дня памяти латышских легионеров в свою политическую программу. Также их память продвигалась партией .

Воздвижение памятников латышским легионерам СС привело к конфликту с центральными властями: 5-6 декабря 1990 года памятники латышским легионерам в Джуксте, Моресе, Цодесе и Яунпилсе были взорваны, а спустя две недели министр обороны СССР Дмитрий Язов сообщил, что это произошло по его приказу. Это активизировало поминание латышских легионеров и придало им положительный образ.

Празднование дня памяти латышских легионеров в Латвии 
Проведение дня памяти 16 марта впервые было запланировано в 1989 году на Братском кладбище, однако милиция оцепила кладбище и не позволила провести на нём никаких мероприятий.

Поминовение впервые прошло в 1990 году. В его организации приняли участие Движение за национальную независимость Латвии, «Ястребы Даугавы»,  и другие. В Риге легионеры и их родственники прошли маршем с флагами до Братского кладбища, где возложили цветы, а также мероприятия прошли в Елгаве, Лиепае и других городах Латвии.

По мнению газеты «», для многих латышей мероприятие стало символом полной независимости Латвии. При этом оно воспринималось в латвийском обществе неоднозначно: другая часть общества с сомнением относилась к тем латышам, кто воевал против СССР на стороне нацистской Германии.

В 1992 году прошло поминание на Братском кладбище.

В 1993 году, в год 50-летия с момента основания Латышского легиона СС, в день памяти латышских легионеров на башне Святого Духа в Рижском замке был поднят национальный флаг Латвии, в актовом зале Рижского технического университета офицеру 19-й дивизии латышского легиона Андрею Фрейманису был вручен Рыцарский крест Железного креста, в Военном музее Латвии была открыта выставка, посвящённая Латышскому легиону, а у Памятнику Свободы и на Братском кладбище были возложены цветы.

В 1994 году в Военном музее была проведена выставка картин бывших легионеров и выставка шитья военной медсестры, в Домском соборе была совершена служба, а также прошёл марш к Памятнику Свободы.

В Латвии день памяти начал отмечаться после обретения независимости в 1991 году. В начале 1990-х годов ко дню памяти легионеров относились как к государственному празднику: в мероприятиях принимали участие латвийские министры, а также президент Латвии Гунтис Улманис, который возлагал цветы к Памятнику Свободы, главному латвийскому мемориалу.

15 июня 1998 года Сейм Латвии проголосовал за то, чтобы 16 марта стал официальным днём памяти в Латвии.

В 1998 году день памяти был осуждён западными СМИ как проявление неонацизма. Этому способствовали прошедшие 3 марта 1998 года протесты русских пенсионеров Латвии против слишком малых пенсий. В том же году латвийским министрам запретили участие в дне памяти латышских легионеров.

13 января 2000 года под международным давлением день памяти вновь стал неофициальным, но ветераны продолжили проходить маршем к Памятнику Свободы. День памяти продолжил привлекать внимание международных СМИ.

В 1998—1999 годах отмечался на государственном уровне.

После протестов общественности и в преддверии вступления в ЕС празднование было запрещено, однако с 2005 года шествия возобновились.

В 2010 году вступил в силу вердикт Сената Верховного суда ЛР, признавший незаконным запрет марша легионеров, наложенный Рижской думой годом ранее.

Нюрнбергский военный трибунал 1 октября 1946 года обозначил круг лиц, которые входят в преступную организацию СС. Исключение сделали для насильственно мобилизованных, если они не совершали военных преступлений. Это охватывало большинство латвийских и эстонских легионеров.

Критика 

Если вас устраивает, что они маскируются под борцов за независимость, то вы, по-моему, не понимаете сути вещей. Правда в том, что людям приходилось принимать тяжелое решение. Но если вы выбрали неправильную сторону, если поддержали режим, который убил десятки миллионов людей, то не думайте, что вы — герои. …Самое печальное, что я сегодня видел во время шествия молодых людей, которые шли с флагами современной, демократической Латвии, чтобы выразить почтение этим людям. Это создает представление о том, что в Латвии поддерживают людей, которые воевали за нацистскую Германию. И если кто-то это поддерживает, то он занял неправильную сторону.

В 2019 году канадское внешнеполитическое ведомство осудило шествие.

По мнению Алексея Миллера, марш «проходит без осуждения европейских политиков» и является для него «безусловным личным оскорблением».

Американский социолог Виеда Скультанс () отмечает, что поминовение латышских легионеров игнорирует память 80-100 тысяч латышей, которые сражались в советской армии — половина из них жила в России или бежала туда от нацистской оккупации, а половина была мобилизована после занятия Латвии советскими войсками, и иногда члены одной семьи воевали за разные стороны. Больше половины из сражавшихся за СССР погибли, они поминаются не 16 марта или 9 мая, а в первую субботу августа на Братском кладбище в Риге.

Испанский юрист Леанид Казиритски () пишет, что «случай с латвийским легионом СС выделяется, потому что Латвия — единственная страна Европейского союза, в которой имеется явная институциональная поддержка парадов бывших членов войск СС, чьи шествия интерпретируются местными властями не как прославление нацизма, а как дань памяти борцов за свободу и против советского вторжения».

Протесты 
18 марта 1999 года Госдума России приняла обращение к депутатам Сейма Латвии в связи с проведением шествия.

В 2005 году путь колонне легионеров был преграждён группой антифашистов в робах узников концлагерей. В результате беспорядков полиция задержала несколько десятков человек.

В 2009 году власти Риги запретили массовые шествия, разрешив возложение цветов к памятнику Свободы в частном порядке. Организации «Родина» и «Ястребы Даугавы», получившие отказ, выразили намерение оспорить решение в суде. Латвийские антифашисты выразили протест, собравшись неподалёку от памятника и скандируя: «Фашисты!». Как отметили представители полиции, латвийскому спецназу «пришлось принять меры к некоторым людям, по всей видимости, антифашистам, державшим антигосударственный символ — флаг Советского Союза». Полиция задержала членов Латвийского антифашистского комитета Эдуарда Гончарова и Иосифа Корена, а также депутата Рижской думы Виктора Дергунова.

МИД России заявил: «активность полиции была направлена на пресечение протестов антифашистов, а не незаконной сходки бывших эсэсовцев. <…> Такие действия не могут быть квалифицированы иначе, как продолжение практики потакания неонацистам». Бельгийские ветераны обратились в МИД Бельгии с просьбой направить обращение властям Латвии. В письме председателя Международной федерации участников Сопротивления — Ассоциации антифашистов Мишеля Вандербогга марш эсэсовцев назывался «постыдным и провокационным». Как отмечалось в письме, ветераны «хотели бы привлечь внимание к тому, что бывшие члены СС и сочувствующие им неонацисты намереваются провести 16 марта марш» и «напомнить, что члены частей СС, входивших в состав гитлеровских войск, были осуждены в 1946 году Нюрнбергским международным трибуналом как военные преступники».

Комментируя «День памяти латышских легионеров» в 2009 году, агентство «Росбалт» напомнило об убийствах мирных жителей командой Арайса, бывшими членами «Перконкруста» и других формирований во время Второй мировой войны. Агентство также привело примеры участия легионеров в уничтожении евреев, проведении карательных операций (в частности, операции «Зимнее волшебство»), несении охранной службы в гетто и нацистских концентрационных лагерях. Как отметило агентство, всего в Латвии было создано 46 тюрем, 23 концлагеря и 18 еврейских гетто, на её территории было истреблено 313 798 мирных жителей (в том числе 39 835 детей) и 330 032 советских военнопленных. С другой стороны, латвийский историк (член официальной президентской комиссии) И. Фелдманис отрицает преступный характер легиона:
Нет никакого основания для утверждения о прямой связи между Латышским легионом, который начали создавать в начале 1943 года, и более ранними военными или паравоенными отрядами в совершенных военных преступлениях. Создаваемая для Латвии неблагоприятной пропагандой связка: самозащита — полицейские батальоны — легион приписывает вину по принадлежности и не соответствует фактам. Латышские солдаты не участвовали в репрессивных действиях, а только сражались на фронте. Ни один латышский легионер ни в одном суде не был обвинен в военных преступлениях, которые были бы совершены в контексте действий легиона. Легион был создан примерно через год после последнего большого убийства евреев в Латвии. Если в конце войны в легион и попали лица из прежних СД, то есть нацистской партии, и структур подчиненных службе безопасности СС, которые совершили военные преступления, то это не делает весь легион преступным. Уже в приговоре Нюренбергского трибунала, который был оглашен 1 октября 1946 года, довольно четко определен тот круг лиц, которые включаются в преступную организацию СС, упомянув как исключение мобилизированных в принудительном порядке (в случае с латышами — большинство), если они не совершили военные преступления.
Однако МИД России считает, что хотя не все легионеры совершили столько же преступлений, как В. Арайс, «однако это обстоятельство никоим образом не меняет преступного характера легиона как формирования СС».

Российский МИД также напоминает о резолюции Комиссии ООН по правам человека от 16 апреля 2004 года, где говорится, что комиссия «выражает глубокую озабоченность по поводу прославления бывших членов организации „Ваффен СС“, и, в частности, открытия памятников и мемориалов, а также проведения публичных демонстраций бывших членов СС» и подчеркивает, что «подобная практика оскорбляет память бесчисленных жертв организации СС, отравляет сознание молодёжи, несовместимо с обязательствами государств-членов ООН по её Уставу и наносит ущерб целям и принципам Организации, ведёт к эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобий и связанной с ними нетерпимости и способствует распространению и умножению числа различных экстремистских политических партий, движений и групп…».

В 2011 году Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью приняла доклад по Латвии, в котором выразила «озабоченность разрешением определенных публичных мероприятий по отмечанию двух инцидентов и реакцией властей. Что касается первого инцидента, каждый год 16 марта в центре Риги проводится собрание с почестями солдатам, сражавшимся в латвийском подразделении Waffen SS. В связи с этим ЕКРН выражает сожаление о том, что весной 2010 года административный районный суд отменил решение Рижской думы, запрещавшее это шествие», и рекомендовала, «чтобы власти Латвии осудили все попытки чтить лиц, сражавшихся в рядах Waffen SS и сотрудничавших с нацистами. ЕКРН также рекомендует, чтобы власти запрещали любые собрания или шествия, в каком бы то ни было виде легитимизирующие нацизм».

В 2013 году Специальный докладчик ООН по расизму послал Латвии запрос о мероприятиях 16 марта.

В 2014 году за намерение участвовать в мероприятиях в День памяти латышских легионеров был отправлен в отставку министр охраны среды и регионального развития Эйнарс Цилинскис.

16 марта 2016 года Грэм Филиппс, британский журналист и внештатный корреспондент российского телеканала Russia Today, посетил марш и попытался возглавить колонну легионеров и их сторонников. Потом он спрашивал у участников мероприятия «почему они хотят чтить память нацистов и фашистов» и на чьей стороне воевали латышские легионеры, не на стороне нацистской Германии ли, говорил он при этом на русском языке. При этом Филиппс был в оранжевом жилете представителя прессы; в конце концов его задержали и составили протокол за нарушение общественного порядка во время шествия и игнорирование замечаний полиции. Грэма выдворили из Латвии в Россию с запретом посещать Латвию на 3 года.

В 2018 году Европейский парламент принял резолюцию о росте неофашистского насилия в Европе, среди прочего отметив, что «каждый год 16 марта тысячи людей собираются в Риге ко Дню латышских легионеров, чествуя латышей, служивших в Ваффен-СС».

Примечания

Литература

См. также 
 Сбор ветеранов войск СС в Эстонии

Ссылки 

 День памяти легионеров СС в 2008 г. (видео на сайте YouTube)
 Акция протеста против шествия ветеранов СС 16 марта 2005. Рига
 Операция Котбус, или очищение Прибалтики от евреев

Памятные даты
Праздники Латвии
Память о Второй мировой войне
16 марта
Латышский коллаборационизм